Нехрам () — посёлок (до 2020 года село) в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики в Азербайджане.

История 
На территории посёлка находится водохранилище Нехрам.

19 июня 2020 года согласно закону «о частичном изменении административно-территориального деления Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики» селу Нехрам был присвоен статус посёлка.

Выдающиеся личности 
 Абдуллаев Абдулла Мехти оглы — заслуженный врач Нахчыванской Автономной Республики и Азербайджанской Республики.
 Багиров, Мехти Аббас оглы — врач-хирург, народный врач СССР, заслуженный врач Азербайджанской Республики.
 Алирзаев, Али Наги оглы — Герой Социалистического Труда
 Алиев, Асад Джаббар оглы — деятель просвещения, заслуженный учитель Азербайджанской Республики.
 Гаджиев, Гуммет Алекпер оглы — нефтяник-геолог, заслуженный геолог Азербайджанской Республики.
 Гамзаева, Зарош Мирзабагир кызы — народная артистка Азербайджанской Республики, награждена орденом «Слава» Азербайджанской Республики.
 Мехтиев, Агиль Сафтар оглы — заслуженный врач Нахчыванской АР и Азербайджанской Республики, награждён орденом «Слава» и медалью «Истиглал».

Примечания 

Населённые пункты Бабекского района